Swerting ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Swerting (1280–1342), deutsch-gotländischer Hansekaufmann und Bürgermeister in Visby auf der Ostseeinsel Gotland
 Simon Swerting (* vor 1340; † nach 1388), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck